Jailbreak může znamenat:

v hudbě
 Jailbreak (album): album skupiny Thin Lizzy,
 Jailbreak (píseň Thin Lizzy): píseň z tohoto alba;
 ’74 Jailbreak: EP AC/DC,
 Jailbreak (píseň AC/DC): píseň z tohoto alba;
v informatice
 jailbreak – softwarová úprava mobilního telefonu iPhone;
 modifikace počítačové hry Counter-Strike.